Pompeyo puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Pompeyo el Grande.— Triunviro y tres veces cónsul de la República romana.
 Pompeyo Estrabón.— Cónsul en el año 89 a. C.
Pompeyo Márquez — político venezolano.
 Pompeyo Penno.— Cónsul sufecto bajo Calígula.
 Pompeyo Rufo.— Cónsul en el año 88 a. C.
Pompeyo Torrealba — militar venezolano.
 Pompeyo Trogo.— Historiador galorromano del siglo I a. C.
 Cualquier miembro de la gens Pompeya.